Леже може да се отнася за:

 Луи Леже – френски славист изписван на български също като Леге
 Фернан Леже – френски художник